Moška kombinacija na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2021 je potekala 15. februarja 2021.  Zlato medaljo je osvojill Marco Schwarz, drugi je bil Alexis Pinturault, tretji pa Loïc Meillard.

Rezultati 

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2021